Wróblewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Wróblewo, village du powiat de Ciechanów
 Wróblewo, village du powiat de Mława
 Wróblewo, village du powiat de Płońsk

dans la voïvodie de Grande-Pologne 
 Wróblewo, village du powiat de Poznań
 Wróblewo, village du powiat de Szamotuły

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Wróblewo, village 

dans la voïvodie de Poméranie
 Wróblewo, village